Лорен Грем:

 Лорен Р. Ґрем (;  1933) — американський історик науки, філософ, дослідник історії російської і радянської наук
 Лорен Гелен Ґрем (;  1967) — американська кіноакторка